Die Schweiz nahm mit einem Athleten an den Olympischen Sommerspielen 1904 in St. Louis teil.

Gustav Tiefenthaler, ein Ringer, der im Papiergewicht die Bronzemedaille gewann, war zum Zeitpunkt der Spiele auch noch Schweizer Staatsbürger. Geboren in Unterwalden, siedelte er in jungen Jahren mit seiner Familie in die USA über. Er trat mit dem South Broadway Athletic Club aus St. Louis an und wird daher vom IOC als US-Amerikaner gewertet.

Teilnehmer nach Sportarten

Turnen 
 Adolf Spinnler
 Turnerischer Dreikampf:  Olympiasieger
 Einzelmehrkampf:  Dritter
 Leichtathletische Kombination: 64. Platz

Weblinks 
 

Schweiz
Sommerspiele 1904